

Cinema 
 La donna che visse due volte (Vertigo) – film del 1958 diretto da Alfred Hitchcock

Fumetto 
 Vertigo – divisione editoriale della DC Comics
 Conte Vertigo – supercriminale della DC Comics
 Vertigo – supercriminale mutante della Marvel Comics

Letteratura 
 Vertigo – casa editrice italiana
 Vertigo – romanzo di Katharine McGee del 2017, secondo capitolo della trilogia The Thousand Floor

Musica 
 Vertigo Records – etichetta discografica
 Vertigo – album di Jackie McLean del 1980
 Vertigo – album dei Groove Armada del 1999
 Vertigo – album di Billie Myers del 2000
 Vertigo – album di Joseph Williams del 2003
 Vertigo – album di John 5 del 2004
 Vertigo – singolo degli U2 del 2004
 Vertigo – singolo di Olivia Lewis del 2007
 Vertigo – EP di Lil Peep con la collaborazione di John Mello del 2016
 Vertigo – album di Eden del 2018
 Vertigo – singolo di Khalid del 2018

Altro 
 Vertigo – videogioco per Wii del 2009, sviluppato dalla Playlogic Entertainment